N102 ou N-102 peut faire référence à :
 Northrop N-102 Fang, un prototype d'avion de chasse américain ;
  dans plusieurs pays.